Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Jie Zheng che ha battuto in finale Li Na che si è ritirata sul punteggio di 6(5)-7, 7-5.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (semifinali)
 Gisela Dulko (quarti di finale)
 Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)
 Assente

 Vera Duševina (primo turno)
 Jie Zheng (finale)
 Émilie Loit (semifinali)
 Li Na (finale)
 Virginie Razzano (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2006